BMP har flere betydninger:
 BMP – Windows filformat for billeder
 BMP (infanterikampkøretøj) – Bojevaja Masjina Pekhoty (bogstaveligt russisk for kamp køretøj infanteri), sovjetisk designet infanterikampkøretøj (IKK), typer BMP-1, BMP-2 og BMP-3
 Beep Media Player – multimedie afspiller